Malanga pot referir-se a:

 Xanthosoma, diverses espècies de plantes subtropicals de la família, Araceae, originàries d'Amèrica.
 Eddoe (Colocasia esculenta antiquorum), vegetal tropical d'ús comestible a Àsia.

Pàgines de desambiguació